Jan Albert Wasa, geboren als Jan Olbracht Wazy, S.J.(Warschau, 25 mei 1612 - Padau, 29 december 1634) was een Poolse kardinaal en prins-bisschop van Ermland en Krakau. Hij was prins van het Pools-Litouwse Gemenebest, zoon van koning Sigismund III van Polen en diens tweede echtgenote aartshertogin Constance van Oostenrijk.

Hij was 9 jaar toen zijn vader hem voorstelde als opvolger van Szymon Rudnicki om prins-bisschop van Ermland te worden. De paus ging hiermee akkoord op 21 oktober 1621. Op 20 oktober 1632 werd hij prins-bisschop van Krakau. Deze functies bekleedde hij tot 1633. Daarna werd hij in 1633 kardinaal gecreëerd door Paus Urbanus VIII.

Hij overleed in Padua in Italië waar hij voor een diplomatieke missie was heen gestuurd door zijn broer, koning Wladislaus IV van Polen. Hij is begraven in de Wawelkathedraal.

Voorouders

Bronnen 
 Kardinaal wazy

Jan Albert
Pools kardinaal
Bisschop van Krakau
Poolse adel in de 17e eeuw
Prins van Polen
17e-eeuws bisschop